Niemcy:
 Oberroßbach – dzielnica Haiger
 Oberroßbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald